Park Hee-kon ou Park Hee-gon ou Park Hui-gon (hangeul : 박희곤 ; RR : Bak Hui-gon) est un réalisateur et scénariste sud-coréen, né en  en Corée du Sud.

Biographie 
Park Hee-kon naît en 1969, en Corée du Sud.

En 1994, il commence sa carrière en tant que producteur dans une agence commerciale. En 1998, il entre dans le milieu du cinéma, où il travaille dans la société de production Ç&Film.

En 2001, il produit et réalise son premier long métrage  ().

En 2009, il présente, en tant que scénariste et réalisateur, son film d'action  (), sur lequel il est reconnu pour ses efforts de réalisation en contrefaçon artistique.

En 2011, il écrit et réalise le film de sport  (), un fait réel sur la rivalité entre deux sportifs,  des Haitai Tigers et  des Lotte Giants, en pleine compétition de championnat de Corée du Sud de baseball dans les années 1980.

En 2016, il tourne le film fantastique , avec la production chinoise. Sa sortie nationale est prévue en 2017, mais annulée en raison de mise en place d'une batterie de missiles sol-air américaines THAAD en Corée du Sud, qui est fortement critiquée par la Chine et la Russie. La date est reportée au , avant d'être prolongée indéfiniment.

En 2018, il réalise le film historique  () qui centre sur un expert en pungsu (l'équivalent coréen du feng shui) qui peut déterminer la terre qui apporte la bonne fortune et des personnes gravitant autour de lui qui sont en concurrence pour occuper cette terre afin de changer leur destin et de devenir roi.

Filmographie 
 2002 :  () (producteur et réalisateur)
 2009 :  () (scénariste et réalisateur)
 2011 :  () (scénariste et réalisateur)
 2018 :  () (réalisateur)

Notes et références

Liens externes 
  Hancinema -  Korean Film Council -  Korean Movie Database

Producteur sud-coréen de cinéma
Réalisateur sud-coréen
Scénariste sud-coréen de cinéma
Naissance en 1969
Lieu de naissance inconnu